Il singolare del Kremlin Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 7–5 Nicolas Kiefer.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Marat Safin (secondo turno)
  Roger Federer (primo turno)
  Tommy Haas (semifinali)

 Thomas Johansson (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kremlin Cup 2001
ATP Tour 2001